Bartl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bartl (* 1977), Schweizer Politiker (FDP)
 Andreas Bartl (* 1962), deutscher Verlags- und Medienmanager
 Bertram Bartl (* 1956), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Daniel Bartl (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Erich Bartl (1920–1985), deutscher Astronom
 Ernst Bartl (1899–1972), Heimatpfleger und Bundesvorstand der Eghalanda Gmoi
 Franz Bartl (1915–1941), österreichischer Feldhandballspieler
 Fritz Bartl (1894–1962), österreichischer Arbeiterdichter und Schriftsteller
 Janos Bartl (1878–1958), deutscher Zauberkünstler, Erfinder und Unternehmer

 Johanna Bartl (* 1956), deutsche Grafikerin
 Klaus Bartl (* 1950), deutscher Landespolitiker (Die Linke, Sachsen)
 Peter Bartl (1938–2022), deutscher Historiker
 Robert Joseph Bartl (* 1973), deutscher Schauspieler
 Rosa Bartl (1884–1968), deutsche Zauerkünstlerin und -händlerin
 Toni Bartl (* 1971), deutscher Musiker
 Werner Bartl (* 1958), österreichischer Fernsehjournalist und Autor
 Zlata Bartl (1920–2008), jugoslawische Chemikerin

Bartl. ist das botanische Autorenkürzel von:
 Friedrich Gottlieb Bartling (1798–1875), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Bartel
 Barthel
 Bartle